Lezama (Biscaia) — município espanhol
Lezama (Buenos Aires) — localidade argentina
José Lezama Lima (1910-1976) — romancista, ensaísta e poeta cubano

Desambiguações de topônimos